Die Saison 2014/15 war die 23. Spielzeit der Berlin-Liga und die siebte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 8. August 2014 mit dem Spiel zwischen dem SFC Stern 1900 und Tennis Borussia Berlin und endete am 7. Juni 2015. Vom 7. Dezember 2014 bis zum 13. Februar 2015 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. 

Nach vier Jahren gelang Tennis Borussia unter Trainer Daniel Volbert die Rückkehr in den überregionalen Fußball. Dem Aufsteiger CFC Hertha gelang unter Trainer Murat Tik der direkte Durchmarsch in die Oberliga.

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2014 15
2014